Njemačka:
 Usa (rijeka u Njemačkoj), rijeka u Njemačkoj, pritoka Wettera

Rusija:
 Usa (pritoka Pečore), pritoka Pečore
 Usa (pritoka Toma), pritoka Toma
 Usa (pritoka Ufe), pritoka Ufe

Tanzanija:
 Usa River, grad u Tanzaniji